Mario González (1992-), cycliste espagnol ;
 Mario González (1950-), footballeur uruguayen ;
 Mario González (1969-), boxeur mexicain.

Voir aussi 
 Mort de Mario González, mort d'un latino de 26 ans, survenu en 2021 aux mains d'un agent du département de police d'Alameda, en Californie, aux États-Unis